Пьедимонте-Матезе () — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 11 458 человек, плотность населения составляет 279 чел./км². Занимает площадь 41 км². Почтовый индекс — 81016. Телефонный код — 0823.

Покровителем населённого пункта считается святой Маркеллин. Праздник ежегодно празднуется 2 июня.

Ссылки 

Города Италии